38 – rok
 38 p.n.e.
 38 (liczba)